Александр Самохвалов: Самохвалов, Александр Иванович (1902—1956) — советский партийный и государственный деятель.